(431) Нефела () — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу B и входит в состав семейства Фемиды. Он был открыт 18 декабря 1897 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Нефелы, персонажа древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Названия астероидов из древнегреческой мифологии